Weather Systems – album di Andrew Bird del 2003
 Weather Systems – album degli Anathema del 2012